Preissinger oder Preißinger ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Preissinger (1912–2003), deutscher Politiker
 Rico Preißinger (* 1996), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Preisinger